Die Scottish Football League Division Two wurde 1949/50 zum 44. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 44. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1949/50 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Greenock Morton, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Airdrieonians FC den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 24 Treffern wurde Neil Mochan von Greenock Morton.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1949/50 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1949/50
1949 50